Ziggurat () — многоступенчатое культовое сооружение в Древней Месопотамии и Эламе, типичное для шумерской, ассирийской, вавилонской и эламской архитектуры. Также может означать:
  — музыкальный альбом 2007 года группы The Beautiful Girls.
  — испанская компания-разработчик компьютерных игр; основана в 1983 году под названием Made in Spain и была популярной в Испании во время золотого века испанской индустрии компьютерных игр.
 Ziggurat (игра, 2012) — компьютерная игра, ретро-стилизованный аркадный шутер.
  — компьютерная игра 2014 года, разработанная Milkstone Studios и выпущенная на ПК, Xbox One и PS4.
 Алгоритм Зиккурат — алгоритм генерации случайных чисел.